Michael Klauß ist der Name folgender Personen:

* Michael Klauß (Fußballspieler, 1970) (* 1970), deutscher Fußballspieler
 Michael Klauß (Fußballspieler, 1987) (* 1987), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Michael Klaus (1952–2008), deutscher Schriftsteller